Барага има више значења:
 Округ Барага (Мичиген)
 Барага (Мичиген)